

Sigle 
 Football Association of Malawi – Federazione calcistica del Malawi

Codici 
 FAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Farmington (Missouri) (Stati Uniti)

Religione 
 F.A.M. – Figli dell'amore misericordioso
 F.A.M. – Francescane ancelle di Maria

Televisione 
 Fam – sitcom statunitense del 2019

Musica 

 Fam - singolo di Zoda del 2020